Самокат — колісний транспортний засіб, що приводиться у рух відштовхуванням
 Самокат — застаріла назва велосипеда